Шурово — название населённых пунктов:
 Шурово — деревня в Череповецком районе Вологодской области России.
 Шурово —  село в Великописаревском районе Сумской области Украины.